«Народна трибуна» — українська газета, що видається в Глухові.
 «Народна трибуна» — українська газета, що видається в Котельві.
 «Народна трибуна» — українська газета, що від 1941 року видається в Перевальську.